Сеу́л () — центральный железнодорожный вокзал в Сеуле, столице Южной Кореи. Вокзал располагается на линии Кёнбусон и линии Кёнъисон. Железнодорожная станция Сеул вместе с расположенными под ней станциями сеульского метро образует крупный транспортно-пересадочный узел в самом центре города. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

История 
В связи с продлением линии Кёнъисон к северу от реки Ханган, в июле 1900 года была открыта станция Кёнсон. Первое здание станции, площадью 33 м², было построено из дерева. Изначально станция располагалась около моста Ёмчон и в 1905 году была переименована в станцию Намдэмун, из-за близости к одноимённым воротам. В 1905 году была открыта линия Кёнбусон, а в 1906 линия Кёнъисон. Обе линии получили сообщение со станцией. В 1910 было снесено деревянное здание и возведен новый вокзал. В связи с переименованием Сеула из Хансона в Кёнсон (по-японски Кэйдзё), вокзалу было возвращено старое название — станция Кёнсон. 1 июля 1922 года началось сооружение сохранившегося до наших дней старого здания Сеульского вокзала, которое было завершено 30 сентября 1925 года.

1 ноября 1947 года вокзал получил современное название — станция Сеул. После Корейской войны вокзал был расширен. Южное крыло было построено в 1957 году, а Западное в 1969. В 1975 году из станции Сеул в Западное крыло переехал офис Национальных железных дорог Кореи. В 1977 было завершено сооружение перехода из станции в Западное крыло. В 2004 году, одновременно с запуском скоростной железнодорожной системы KTX, по соседству со старым зданием был открыт новый вокзал.

Транспортное сообщение 
Сеульский вокзал связывает столицу Южной Кореи с другими крупными городами страны. Отсюда в Пусан отправляются KTX и другие скоростные поезда. Также отсюда отправляются поезда в города Гванджу и Мокпхо. До 2004 года станция Сеул была конечной для поездов дальнего следования линий Кёнбусон, Хонамсон, Чолласон и Чанхансон. Теперь эти поезда отправляются от станции Ёнсан.

См. также 
 Пхеньян (станция)

Примечания

Ссылки 
 Станция на официальном сайте Korail

Транспорт Сеула
Здания и сооружения Сеула
Железнодорожные станции Республики Корея